de poortwachter van de hemel volgens de islam, zie Ridwan (engel)
 de Seltsjoekse heerser van Aleppo (1095-1113), zie Fakhr al-Mulk Radwan